Борджіа:

 Борджіа, Борджа, Борха (, ) — родина аристократів іспанського походження.
 Калікст III ( , в миру — Альфонсо ді Борджіа (; 1378—1458) — 209 папа римський з 8 квітня 1455 по 6 серпня 1458.
 Олександр VI (); в миру — Родріго Борджіа (, , ); 1431—1503) — папа римський з 11 серпня 1492 р. до 18 серпня 1503 р. Племінник Альфонсо Борджіа.
 Чезаре Борджіа (, ; 1475—1507) — політичний діяч, герцог Валансськийуточніть і романьольський, принц Андрій і Венафреа, граф дійосський, правитель Пьомбіно Камеріно і Урбіно гонфалоньєр і генерал-капітан Святої церкви. Позашлюбний син Родріго Борджіа і Ваноцци де Каттані.
 Лукреція Борджіа (, ; 1480—1519) — герцогиня Феррари з 1501. Позашлюбна донька Родріго Борджіа і Ваноцци де Каттані.

Фільми та телесеріали 

 «Борджіа» () — фільм про родину Борджіа, Іспанія, 2006 рік. Режисер — Антоніо Ернандес.
 «Борджіа» () — британський телесеріал, 1981 рік. Режисер — Браян Фарнем.
 «Борджіа» () — франко-германо-італійсько-чеський телесеріал, випущений в 2011 році.
 «Борджіа» () — канадсько-угорсько-ірландський телесеріал, випущений в 2011 році.

Див. також 
 Борджа (значення)